Andrew River ist der Name folgender Flüsse:

 Andrew River in Tasmanien, Australien
 Andrew River (Carnwath River) in den Nordwest-Territorien, Kanada
 Andrew River (Nejanilini Lake) in Manitoba, Kanada
Siehe auch:
 Andrews Creek